Nachtaapjes, een geslacht van Latijns-Amerikaanse apen
Aotus (plant), een plantengeslacht uit de vlinderbloemenfamilie (Fabaceae)